Oude naam voor de zeescheldearm Braakman.

Personen
 Heyman Dullaert
 Marc Dullaert
 Maurice Dullaert